Il nome Blavet si può riferire a:

 Blavet, antico nome (fino al 1618) del comune di Port-Louis
 Le Blavet fiume bretone che confluendo con il fiume Scorff si getta nell'Atlantico
 Le Blavet, affluente del'Argens che scorre nel dipartimento del Varo (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Blavet è un etnico riguardante gli abitanti di Saint-Sauveur-sur-Tinée
Michel Blavet (1700-1768), compositore e flautista francese